ŠK Slovmag Jelšava (celým názvem: Športový klub Slovmag Jelšava) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve městě Jelšava. Založen byl v roce 1928 pod názvem Viktoria Jelšava.

Prvního významného úspěchu se dočkal až v roce 1983, kdy se mu povedlo z regionálních soutěží postoupit do 2. SNFL (3. nejvyšší soutěž). V roce 1988 se klubu povedlo postoupit až do 1. SNFL. V roce 1999 byl klub po sestupu ze druhé ligy sloučen s MFK Revúca do nově založeného klubu MFK Slovmag Revúca.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1928 – Viktoria Jelšava
 1945 – Baník Jelšava
 1970 – TJ Magnezit Jelšava (Telovýchovná jednota Magnezit Jelšava)
 1996 – ŠK Slovmag Jelšava (Športový klub Slovmag Jelšava)
 1999 – fúze s MFK Revúca ⇒ MFK Slovmag Revúca
 1999 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1971–1975: Krajský přebor – sk. Východ
 1975–1977: Divize F
 1977–1981: Krajský přebor – sk. Východ
 1981–1983: Divize – sk. Východ
 1983–1988: 2. SNFL – sk. Východ
 1988–1993: 1. SNFL
 1993–1995: 2. liga
 1995–1996: 3. liga – sk. Východ
 1996–1999: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1928
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1999